dawne gminy:
 gmina Zimna Woda – dawna gmina wiejska, powiat lwowski, woj. lwowskie
 gmina Zimna Woda – dawna gmina wiejska, powiat lubiński, woj. wrocławskie